Џефри Лион Бриџиз (; Лос Анђелес, 4. децембар 1949) амерички је глумац. 

Његов рођени брат је познати амерички глумац Бо Бриџиз.

Филмографија 

|-
| 1974. || Калибар 20 за специјалисту || || ||
|-
| 1976. || Кинг Конг || -{King Kong}- || Џек Прескот ||
|-
| 1986. || Осам милиона смрти || || ||
|-
| 1998. || Велики Лебовски || -{The Big Lebowski}- || Џефри Лебовски ||
|-
| 2003. || Сибискит || || ||
|-
| 2007. || Дивљи Таласи || || Езекијел Топанга (Биг Зи) ||
|-
| 2008. || Ајрон мен || -{Iron Man}- || Обадаја Стејн ||
|-
| 2009. || Лудо срце || || ||
|-
| 2016. || По цену живота ||Hell or High Water|| Маркус Хамилтон ||
|-
| 2017. || Кингсман: Златни круг ||Kingsman: The Golden Circle|| Шампањац ||
|-
| 2018. || Тешка времена у Ел Ројалу ||Bad Times at the El Royale|| Данијел Флин ||
|}

Референце

Спољашње везе 

 
 

Рођени 1949.
Људи из Лос Анђелеса
Амерички глумци
Добитници награде Оскар за најбољег глумца у главној улози
Добитници награде Златни глобус
Добитници награде Сателит
Добитници награде Сатурн